San Cataldo har flere betydninger:

 San Cataldo (by) − italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 San Cataldo (kloster) − kloster ved Amalfikysten i det sydlige centrale Italien